Somoza est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille Somoza du Nicaragua
 José Carlos Somoza (né en 1959), écrivain espagnol
 Leandro Somoza (né en 1981), footballeur argentin

Toponyme 

 Santa Catalina de Somoza
 Santa Colomba de Somoza

Patronyme hispanique